18-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 23 по 30 сентября 1989 года в Куритибе (Бразилия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 17-й раз в своей истории и в 12-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 23 сентября: Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:2, 15:5, 15:3); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:0, 15:5, 15:12).
 24 сентября: Аргентина — Перу 3:0 (15:3, 15:7, 15:7); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:1, 15:2, 15:2); Колумбия — Уругвай 3:1 (15:13, 13:15, 15:9, 15:1).
 25 сентября: Колумбия — Парагвай 3:2 (15:13, 15:7, 5:15, 12:15, 15:10); Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:4, 15:4); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:2, 15:6).
 26 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:9, 15:7, 15:6); Перу — Колумбия 3:0 (15:4, 15:7, 15:5).
 27 сентября: Аргентина — Уругвай 3:0 (1563, 15:4, 15:4); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:0, 15:5, 15:12).
 28 сентября: Перу — Уругвай 3:0 (15:3, 15:4, 15:4); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:1, 15:1, 15:7).
 29 сентября: Аргентина — Колумбия 3:0 (15:7, 15:7, 15:0); Венесуэла — Перу 3:0 (15:13, 15:13, 15:10); Парагвай — Уругвай 3:2 (14:16, 15:10, 7:15, 15:12, 15:13).
 30 сентября: Венесуэла — Колумбия 3:1; Перу — Парагвай 3:1; Бразилия — Аргентина 3:2 (15:11, 12:15, 13:15, 15:13, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Маурисио, Джоване, Карлао, Пампа, Сидан, Жорже Эдсон, Жанелсон, Танде, Помпеу, Маракана, Ренато Фигейредо, Бетиньо.

  Аргентина: Рауль Кирога, Вальдо Кантор, Эстебан Мартинес, Де Пальма, Уриарте, Сульянелло, Вебер, Колья, …

  Венесуэла: Луис Насеро, Генри Родригес, Кабрера, Эдгар Мухика, Хосе Граньеро, Леонардо Веласкес, …

Индивидуальные призы 
 МVP:  Маурисио
 Лучший нападающий:  Рауль Кирога
 Лучший блокирующий:  Сидан
 Лучший на подаче:  Маурисио
 Лучший связующий:  Маурисио
 Лучший в защите:  Эстебан Мартинес

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1989 год в волейболе